Voir est le verbe relatif au sens de la vue.

Le mot désigne également :
 Voir, une chanson de Jacques Brel ;
 Voir, un journal culturel hebdomadaire gratuit québécois ;
 Voir est aussi le nom d'une émission culturelle à Télé-Québec et qui est animée par Sébastien Diaz et par certains membres l'équipe du même journal;
 Voir, un ancien magazine hebdomadaire de la chaine de télévision française Antenne 2, à la fin des années 70.

Article connexe 
 Écoute

Notes et références